APUS, számítógép-rendszer
Apus, sarlósfecskefélék (Apodidae) családjába tartozó rendszertani nem
Apus, a Paradicsommadár csillagkép latin neve